

Geografia

Austria 
 Kirchstetten – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Kirchstetten – frazione di Neudorf bei Staatz, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Kirchstetten – frazione di Pilsbach, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)